Woodyard ist der Familienname folgender Personen:

 Harry C. Woodyard (1867–1929), US-amerikanischer Politiker
 Mark Woodyard (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sam Woodyard (1925–1988), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Terrence Woodyard (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Wesley Woodyard (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler